Wuri ist

 Wuri (Taichung), (), ein Bezirk der Stadt Taichung auf Taiwan
 eine alternative Schreibung des Flusses Wouri in Kamerun, siehe Wouri (Fluss)
 Wuri (Schiff), Boot der deutschen Kolonialverwaltung von Kamerun